NZK steht für:
 New Zealand Knights, erste neuseeländische Fußball-Profimannschaft

nzk steht für:
 Nzakara (Sprache) (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache der Nzakara in der Zentralafrikanischen Republik

Abkürzung